Di goldene kejt (jiddisch für „Die goldene Kette“) steht für:

 Di goldene kejt, jiddische Zeitschrift in Israel, herausgegeben von Abraham Sutzkever
 Di goldene kejt (Drama), Theaterstück von Jizchok Leib Perez